Discovery Turbo je televizní kanál společnosti Discovery Networks. Má více různých verzí:
Discovery Turbo (Spojené království), britský televizní kanál, který nahradil kanály Discovery Wings a Discovery Kids (Spojené království) v březnu 2007
Discovery Turbo (Asie), asijský televizní kanál, který nahradil televizní kanál Discovery Real Time v říjnu 2008
Discovery Turbo (Latinská Amerika), televizní kanál, který zahájil vysílání v roce 2005.